Националният отбор по волейбол на Япония представя страната на международни турнири и състезания. Отборът има 3 олипийски медала – златен, сребърен и бронзов.

Япония е общо 6 пъти шампион по волейбол на Азия.

Олимпийски игри

Световна лига по волейбол 
 1990 – 5 място
 1991 – 7 място
 1992 – 10 място
 1993 – 5 място
 1994 – 7 място
 1995 – 8 място
 1996 – 9 място
 1997 – 12 място
 1998 – не участва
 1999 – не участва
 2000 – не участва
 2001 – 9 място
 2002 – 13 място
 2003 – 13 място
 2004 – 10 място
 2005 – 10 място
 2006 – 13 място
 2007 – 13 място

Азиатско първенство по волейбол 
 1975 – ШАМПИОН
 1979 – 3 място
 1983 – ШАМПИОН
 1987 – ШАМПИОН
 1989 – 2 място
 1991 – ШАМПИОН
 1993 – 3 място
 1995 – ШАМПИОН
 1997 – 2 място
 1999 -
 2001 – 3 място
 2003 -
 2005 – ШАМПИОН
 2007 – 2 място

Външни препратки 
 Официална страница

Япония
Волейбол в Япония